Giorgi Zereteli  ist der Name folgender Personen:

* Giorgi Zereteli (Linguist) (1904–1973), georgischer Linguist
 Giorgi Zereteli (Politiker) (* 1964), georgischer Politiker
 Giorgi Zereteli (Basketballspieler) (* 1978), georgischer Basketballspieler